Majella (auch Maiella, ital. ‚Goldregen‘) bezeichnet

 ein Gebirgsmassiv in Mittelitalien, siehe Majella (Gebirge)
 den nach dem Gebirge benannten Nationalpark Majella
 eine italienische Partisanengruppe im Zweiten Weltkrieg, siehe Brigata Maiella
 einen Asteroiden des Hauptgürtels, siehe (7233) Majella
 eine Gemeinde in der italienischen Region Abruzzen, siehe Sant’Eufemia a Maiella
 ein Kloster in der italienischen Region Abruzzen, siehe Abbazia di San Liberatore a Majella
 eine Kirche in Neapel, siehe San Pietro a Majella
 eine Musikhochschule in Neapel, siehe Conservatorio San Pietro a Majella

als Familienname die folgenden Personen:

 Gerhard Majella (1726–1755), Heiliger der katholischen Kirche
 Geraldo Majella Agnelo (* 1933), brasilianischer Theologe
 José Luiz Majella Delgado (* 1953), brasilianischer Ordensgeistlicher, Bischof von Jataí

Siehe auch:
 Majela